Arboroharamiya — викопний рід ссавцеподібних монотипової родини Arboroharamiyidae вимерлого ряду еухараміїд, що існувала в Азії у кінці юрського періоду, 167—151 млн років тому. Представники родини відомі з решток зубів та щелеп, що знайдені в Китаї.

Опис 
Найбільший відрмий представник хараміїд, вагою приблизно 350 г. Зубний набір складався з різців та молярів, але були відсутні ікла. Нижня щелепа рухалася вниз та вбік, але на відміну від сучасних ссавців, не могла ручатися вперед та дозаду.

Філогенія 
Кладограма, що зображує родинні зв'язки роду:

Види 
 Arboroharamiya allinhopsoni G. Han et al. 2017
 Arboroharamiya jenkinsi Zheng et al. 2013

Примітки

Посилання 
 X. Zheng, S. Bi, X. Wang and J. Meng. 2013. A new arboreal haramiyid shows the diversity of crown mammals in the Jurassic period. Nature 500:199-202

Хараміїди
Ссавці юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2013